Szakonyi Emese (1998. január 21. –) magyar női korosztályos válogatott labdarúgó, az Astra-ALEF HFC támadója.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Balatonfüred 
Balatonfüreden kezdte pályáját és tízéves korától a helyi klub korosztályos csapataiban lépett pályára.

Haladás-Viktória 
2013. április 7-én a Femina elleni mérkőzés 77. percében Széles Viktória cseréjeként abszolválta első élvonalbeli fellépését.
Ez év novemberében pedig első találatát jegyezhette fel a Szegedi Boszorkányok ellen.

Bajnoki bronzérmet szerzett klubjával és hat gólt szerzett a 2015–16-os idényben.

A 2019–20-as általa gyenge szezonnak értékelt kiírás után hagyta el nyolc év után a szombathelyi együttest.

Astra HFC 
Az Astra HFC 2020. július 4-én jelentette be érkezését.

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2021. május 26-al bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

1998-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Viktória FC labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói